Поппо:
 Поппо (674—734) — король Фризии
 Поппо Аквилейский (ум. 1042) — патриарх Аквилейский.
 Поппо (около 986—1047) — церковный деятель XI века, архиепископ Трира.
 Поппо фон Остерна (около 1200—1267) — девятый великий магистр Тевтонского ордена (1252—1256).
 Поппо II (ум. 1098) — маркграф Крайны с 1070 года и Истрии с 1096 года из династии Веймар-Орламюнде.
 Поппо II (ок. 830/835—ок. 906) — маркграф Сорбской марки и герцог Тюрингии, граф в Фолькфельде, граф в Нордгау из династии Поппонидов.